The Expert – film del 1932 diretto da Archie Mayo
The Expert – serie televisiva britannica del 1968
The Expert – film del 1995 diretto da Rick Avery e William Lustig
The Expert – cortometraggio del 2014